Bubendorf (Pilgersdorf), een plaats in de Oostenrijkse gemeente Pilgersdorf
Bubendorf (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Bazel-Landschap
Boncourt (Zwitserland) (Duits: Bubendorf), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Jura